Багри́мово — село в Переславском районе Ярославской области при речках Стрелице и Соболке.

Население на 1 января 2007 года — 3 человека.

Село дало название одноимённым остановочному пункту СЖД и бывшему садово-некоммерческому товариществу в 1 км к югу от него, расположенным в Александровском районе Владимирской области. В 2010-х годах оба объекта были переданы Владимирской области, граница между субъектами РФ пролегает в 250—400 метрах от северного торца платформы. Платформа открыта в 1914 году.

История 

В первый раз церковь здесь построена в 1705 году на средства местного помещика Стефана Астафьева Лопырёва и освящена во имя святого Николая Чудотворца. В 1735 году церковь обветшала, поэтому местный помещик капитан Давыд Лопырёв построил новую деревянную церковь во имя Николая Чудотворца с тёплым для зимнего времени приделом во имя святых Кирика и Иулитты. В 1779 году и эта церковь обветшала и вместо неё помещиками братьями Лопырёвыми и Николаем Редриковым построена была новая деревянная же церковь во имя святого Николая Чудотворца с приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1835 году вместо деревянной церкви в Багримове устроен каменный храм с такою же колокольнею. Престолов в нём три: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделах тёплых в честь Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Симеона Столпника.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района